Affiche, een aanplakbiljet
 Poster (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma
 Poster (duif), een duivenras